Это список кратеров Ганимеда — спутника Юпитера, крупнейшего естественного спутника в Солнечной системе. Большинство имён кратеров Ганимеда взяты из египетских, месопотамских и других средневосточных мифов.

Г